Tanglang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tanglang (socken i Kina, Hunan), 
 Tanglang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar